Ramón de la Fuente puede referirse a:

  Ramón de la Fuente Leal (1907–1973), futbolista internacional español;
  Ramón de la Fuente Muñiz (1921-2006), médico mexicano y fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría;
  Juan Ramón de la Fuente (1951– ), hijo del anterior, médico y político mexicano, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
  Ramón de la Fuente Sánchez (1931-1984), historietista español;
  José Ramón de la Fuente (1970–), futbolista español.